

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Derthona è stato poi ripescato in Serie D 2015-2016.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out 
In questo girone non si sono disputati i play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima e tra la quartultima e la quintultima è stato superiore a 8 punti.

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Caravaggio ed il Folgore Caratese sono stati poi ripescato in Serie D 2015-2016.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro 2015-2016.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2015-2016.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note:
Il Mezzocorona ha scontato 4 punti di penalizzazione.

Il Dro è stato poi ripescato in Serie D 2015-2016.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
Serie D 2014-2015
Serie D 2014-2015 (gironi D-E-F)
Serie D 2014-2015 (gironi G-H-I)
Coppa Italia Serie D 2014-2015

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014